Juan IV de Armagnac (15 de octubre de 1396-5 de noviembre de 1450), fue conde de Armañac, Fézensac y Rodez de 1418 a 1450.

Vida 
Era hijo de Bernardo VII de Armagnac, Conde de Armagnac, de Fézensac, Pardiac y Rodez; y Bona de Berry.

Su padre había tomado el condado de Comminges por la fuerza, pero Juan IV no pudo impedir el segundo matrimonio de Margarita con Mathieu de Foix en 1419. Posteriormente tomaron el condado de Cominges. En 1425, reconoció al rey de Castilla como soberano de Armagnac. El rey francés, ocupado en combatir a los ingleses, no pudo intervenir, pero no pasó por alto la afrenta. Más tarde, Juan IV negoció el matrimonio de su hija Isabelle con Enrique VI, pero deshizo este plan después de las amenazas del rey de Francia. En 1440 participó en una revuelta de los barones y del Delfín de Francia, pero la coalición fue vencida por Carlos VII, que perdonó a los insurrectos. Le pidió al conde de Armagnac que renunciara a su fórmula real, pero este último se negó.

Carlos VII pidió entonces al Delfín que castigase al recalcitrante Juan IV. Castigado en el Señorío de L'Isle-Jourdain, Juan IV fue hecho prisionero y encarcelado en Carcasona en 1443. Le perdonaron tres años más tarde, pero sus condados fueron gobernados por oficiales reales, y fue desposeído de su nobleza hasta su muerte.

Matrimonios e hijos 
Se casó con Blanca de Bretaña (1395-1419), hija de Juan IV, Duque de Bretaña y Jeanne d 'Évreux, el 16 de junio de 1407 y tuvieron una hija:
Bona (1416-† antes de 1448).

Se casó en segundas nupcias el 10 de mayo de 1419, poco después de la muerte de su primera esposa. Su segunda esposa fue Isabel de Evreux (1395, 1450), hija de Carlos III, rey de Navarra y Leonor de Castilla. Tuvieron cinco hijos:
María de Armagnac (a. 1420-1473), se casó en 1437 con Juan II de Alençon (a. 1409-1476), Duque de Alençon; bisabuela materna del rey Enrique IV de Francia.
Juan V de Armagnac (a. 1420-1473), Vizconde de Lomagne, entonces conde d'Armagnac, de Fézensac y Rodez. Se casó ilegalmente con su hermana menor Isabella, tuvieron hijos y se casó en segundas nupcias con Juana de Foix, y también con descendencia.
Leonor (a. 1423-1456), casada en 1446 con Luis de Chalon (a. 1389; † 1463), Príncipe de Orange, Señor de Arlay y Arguel, con descendencia.
Carlos I (a. 1425-1497), Vizconde de Fézensaguet, más tarde Conde de Armagnac, de Fézensac y Rodez.
Isabel (a. 1430-1476), Señora de Four-Valleys, casada ilegalmente con su hermano Juan y con descendencia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XV
Nacidos en Rodez